Die XXI Copa Claro Colsanitas 2013 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Bogotá. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2013. Das Turnier fand vom 18. bis zum 24. Februar 2013 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Lara Arruabarrena-Vecino. Im Doppel waren Eva Birnerová und Alexandra Panowa die Titelverteidigerinnen. Das Finale im Einzel gewann die topgesetzte Serbin Jelena Janković klar in zwei Sätzen gegen die ungesetzte Argentinierin Paula Ormaechea mit 6:1, 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Tímea Babos/ Mandy Minella gegen Eva Birnerová / Alexandra Panowa mit 6:4, 6:3.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die XXI Copa Claro Colsanitas 2013 fand vom 18. bis zum 20. Februar 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2013
WTA Bogotá